Existen dos cantantes llamados Juan Valderrama:

 Juan Valderrama Blanca, conocido artísticamente como Juanito Valderrama (1916-2004), un cantaor de flamenco español y actor.
 Juan Antonio Valderrama Abril, hijo del anterior, conocido artísticamente como Valderrama (1972-), un cantante español.